David Thomson, un journaliste français
 David Thomson, un entrepreneur canadien